Luis Alberto Miguel Hurtado Cruchaga, venerado por la Iglesia católica como san Alberto Hurtado (Viña del Mar, -Santiago, ), fue un abogado, sindicalista y sacerdote jesuita chileno. Fue popularmente conocido por ser el fundador del Hogar de Cristo. Es considerado el patrono de los trabajadores en Chile, copatrono (junto con San Alfonso María de Ligorio) de la Facultad de Derecho y patrono de la Escuela de Trabajo Social de su casa de estudios (Pontificia Universidad Católica de Chile), de la Federación de Estudiantes de Ingeniería Química de la UCA y de la Pastoral Universitaria de Mendoza en Argentina.

Fue beatificado por Juan Pablo II el  y posteriormente canonizado por Benedicto XVI en la plaza de San Pedro (Ciudad del Vaticano) el , cuando se convirtió en la segunda persona nacida en Chile —tras santa Teresa de Los Andes— en ser elevada a los altares. Su fiesta se celebra el .

Biografía

Primeros años 

Nació en el seno de una familia chilena de origen vasco formada por sus padres, Alberto Hurtado Larraín y Ana Cruchaga Tocornal, y su hermano Miguel. Tras la muerte de su padre a manos de asaltantes, se trasladó junto a su familia a Santiago a la edad de cuatro años.

Gracias a una beca, ingresó al Colegio San Ignacio dirigido por la Compañía de Jesús en 1908. Inició su trabajo con los más pobres de la ciudad cuando entró a trabajar en el patronato anexo a la Parroquia Nuestra Señora de Andacollo. Hurtado trabajó en la secretaría, la dirección de la biblioteca y la caja de ahorro de los alumnos de la escuela y del Centro Obrero, además de en El Diario Ilustrado, un conservador periódico santiaguino. En su conciencia social, jugó un importante papel su director espiritual, el jesuita Fernando Vives Solar, pionero en el tema de la responsabilidad social del católico.

En 1918 ingresó a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1919 ingresó al Partido Conservador. Participó activamente en política y fue nombrado prosecretario rentado del Partido Conservador durante la elección presidencial de 1920 entre Arturo Alessandri y Luis Barros Borgoño. En 1938 Hurtado se une al movimiento político «La Falange», integrado por jóvenes cristianos, con inquietudes sociales, naciendo como un desprendimiento del Partido Conservador propiamente tal, dejando de esta forma su militancia conservadora. Escribió su tesis de bachillerato en 1921 «Reglamentación del trabajo de los niños». Elaborado en 1923, su tesis de licenciatura para optar al título de abogado trató del «trabajo a domicilio», donde mostró la situación y las malas condiciones en que las costureras efectuaban sus labores. En 1920 ingresó al ejército en la llamada «Guerra de don Ladislao», ante la amenaza ficticia de un nuevo conflicto bélico con Perú. En 1923 se recibió de abogado. Sin embargo, su vocación religiosa lo llevó a ingresar a la Compañía de Jesús el 14 de agosto de 1923. Su instrucción la inició en el Noviciado de los jesuitas en Chillán; luego recorrió Argentina, España y Bélgica. Fue ordenado sacerdote por el cardenal primado de Bélgica, Jozef-Ernest Van Roey, en la ciudad de Lovaina el 24 de agosto de 1933. Fue comisionado por el Ministerio de Educación a que estudiara en Bélgica y Alemania, donde recibió el doctorado en pedagogía el 10 de octubre de 1935. Regresó a Chile en febrero de 1936.

Trabajo social 

Cuando volvió a Santiago, su trabajo se concentró en acercar la Iglesia a la juventud y a los más pobres. Trabajó como profesor en el colegio San Ignacio y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también contribuyó a la creación de la Facultad de Teología. El 9 de octubre de 1938, puso la primera piedra del Noviciado y la Casa de Ejercicios de Marruecos, pueblo que en la actualidad lleva el nombre de Padre Hurtado en su honor.

En 1941 fue nombrado asesor de la Acción católica juvenil de la arquidiócesis de Santiago, cargo en el cual trabajaría con el obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín Errázuriz, quien fue compañero suyo en el San Ignacio. El dinamismo y entusiasmo que le entregó a este grupo permitió que, en tres años, fuese ampliado al resto del país y que sus integrantes aumentaran de 1500 a 12 000 y sus centros, de 60 a 600. Sin embargo, la defensa de los derechos de los obreros, aun invocando la Doctrina Social de la Iglesia y las encíclicas de los pontífices, lo llevó a un conflicto con su amigo de juventud y obispo auxiliar de Santiago, entonces transformado en su superior jerárquico, Monseñor Augusto Salinas Fuenzalida. El obispo conminó a Hurtado a que renunciara a la asesoría de la Acción católica. El «padre Hurtado», fiel al voto de obediencia, acató la renuncia.

Su defensa de los pobres y los trabajadores llevó a que los sectores más acomodados y conservadores de la sociedad y de la Iglesia lo apodaran de «cura rojo» o «cura comunista». Sin embargo, se cree que Hurtado estuvo influenciado fuertemente por la Falange Nacional, la que posteriormente se transformaría en el Partido Demócrata Cristiano de Chile, aunque el propio padre Hurtado desmintió cualquier vínculo con la Falange. Lo cierto es que los líderes de este partido salieron de la Acción católica, dirigida por Hurtado en aquella época

Hogar de Cristo y trabajos intelectuales 

Luego de su participación en el mundo juvenil, se dedicó a ayudar a los más pobres. Así, comenzó una campaña, principalmente en el diario El Mercurio que llevó a la fundación del Hogar de Cristo. El , colocó la primera piedra de la construcción de la sede principal de la fundación, ubicada en la calle Bernal del Mercado, en la comuna de Estación Central.

En junio de 1945, fundó la Acción Sindical y Económica Chilena (ASICH). Pese a las reticencias iniciales de la Conferencia Episcopal de que fuera utilizada como una trinchera del comunismo dentro de la Iglesia, fue reconocida por esta en 1950. El , fue recibido por el papa Pío XII, a quien solicitó ayuda para preparar dirigentes obreros sindicalistas y patrones jóvenes en el pensamiento católico y la doctrina social de la Iglesia.

En 1950 publicó El orden social cristiano en los documentos de la jerarquía católica y Sindicalismo, historia, teoría, práctica. En octubre de 1951 fundó la Revista Mensaje como una forma de difundir la doctrina social católica.

Últimos días 

A fines de 1950, el padre Hurtado comenzó a sentir fuertes dolencias en su cintura. En un principio no les dio mayor importancia, pero en 1951 se multiplicaron los dolores. Lo atendió Rodolfo Armas Cruz, uno de los más prestigiosos médicos de la época en Chile, quien le detectó un cáncer de páncreas que ya era incurable por lo avanzado del mal. Con una gran entereza, el padre Hurtado pasó sus últimos días y falleció en el Hospital de la Universidad Católica a las 17:15 horas del  a los 51 años de edad. Sin embargo, su muerte no implicó el fin de sus enseñanzas y mensajes: el Hogar de Cristo se volvió la mayor institución de beneficencia de Chile y un ícono para los jóvenes, pobres, ancianos y obreros.

El gobierno chileno declaró el 18 de agosto como el «Día de la solidaridad» y, desde su beatificación en 1994, el calendario litúrgico y el santoral de la Iglesia católica recuerdan su memoria ese mismo día, aniversario de su muerte.

Beatificación 

Tras la acreditación de un milagro, consistente en la sanación de un tumor cerebral a María Alicia Cabezas, fue beatificado por el papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el . A la celebración asistieron miles de chilenos, encabezados por el entonces presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle que fue vestido de frac y con la banda presidencial, y los presidentes de las cámaras legislativas Gabriel Valdés Subercaseaux y Jorge Schaulsohn.

Canonización 

Luego de que las comisiones de médicos, teólogos y cardenales verificaran un segundo milagro, en la persona de Viviana Galleguillos, una joven que logró salir completamente sana, luego de ingresar al Hospital Clínico IST Viña del Mar con un TEC grave, debido a un accidente automovilístico, el «Padre Hurtado» fue declarado santo de la Iglesia católica en una misa solemne celebrada por Benedicto XVI en la plaza de San Pedro el , siendo la primera canonización de su pontificado. La misa fue concelebrada por obispos chilenos junto a cardenales de la Curia Romana, mientras entre los asistentes había más de siete mil peregrinos chilenos, entre los cuales se encontraba un grupo de jóvenes y adultos de escasos recursos beneficiados por el Hogar de Cristo. La delegación oficial fue encabezada por el entonces presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, acompañado de su esposa, la entonces primera dama de Chile, Luisa Durán. En aquella ocasión, Lagos definió al «padre Hurtado» como «nuevo padre de la Patria».

En la cultura popular

Televisión 

En 1990, Canal 13 de Chile (Universidad Católica de Chile Televisión en ese entonces) emitió la miniserie biográfica Crónica de un Hombre Santo, la cual explora la vida personal de san Alberto Hurtado desde su nacimiento hasta su muerte. Su elenco estuvo lleno de populares figuras de telenovelas y cuatro actores de diversas edades encarnaron al padre Hurtado durante su vida —el popular actor Cristián Campos lo interpretó durante sus años de apostolado—. La serie también ha sido emitida por el canal católico EWTN.

Con motivo de su canonización, el mismo Canal 13 produjo el filme Alberto: ¿quién sabe cuánto cuesta hacer un ojal?, que relata la historia de la tesis del joven Alberto Hurtado para obtener el título de abogado, la cual versó sobre las costureras y los derechos laborales. Este largometraje fue protagonizado por el actor Iván Álvarez de Araya.

Fue parte de la serie de Televisión Nacional de Chile, Grandes Chilenos, donde fue uno de los diez finalistas, motivo por el cual fue realizado un documental de 50 minutos, donde su figura era defendida por Benito Baranda. Ocupó el tercer puesto en las votaciones después de Salvador Allende y Arturo Prat.

Bibliografía 

En 2001, la Editorial Zig-Zag publicó la novela biográfica Hurtado, Hombre de Dios, de Claudio Téllez.

Legado 

 La Compañía de Jesús en Chile recuerda a San Alberto Hurtado dándole nombre a su universidad en Santiago (Universidad Alberto Hurtado).
 La Pontificia Universidad Católica de Chile concede la "Beca Padre Hurtado" al estudiante que cada año ingresa a alguna carrera de la Universidad con alto puntaje, y acredita situación socioeconómica vulnerable.
 La antigua comuna de Marruecos, al suroeste de Santiago, donde San Alberto construyó el noviciado (hoy Casa de Ejercicios) San Ignacio de Loyola, es conocida como comuna de Padre Hurtado.
 En la comuna chilena de San Ramón, en Santiago, un importante hospital lleva el nombre del santo.
 Es uno de los topónimos más importantes en Chile, que da su nombre a calles, plazas, colegios, etc., junto con Arturo Prat, Bernardo O'Higgins, Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Salvador Allende
 Colombia recuerda el legado de san Alberto Hurtado nombrando la biblioteca del Colegio Mayor de San Bartolomé (Bogotá), Biblioteca San Alberto Hurtado S.J.

Véase también 

 Hogar de Cristo
 Revista Mensaje
 Avenida Padre Hurtado
 Avenida Padre Alberto Hurtado
 Comuna de Padre Hurtado
 Parque Padre Hurtado
 San Alberto Hurtado (estación)
 Universidad Alberto Hurtado
 Parroquia Nuestra Señora de la Rábida
 Teresa de Los Andes
 Laura Vicuña

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web de la Fundación Padre Hurtado
 Sitio web del Santuario Padre Hurtado
 Santuario
 Sitio web del Hogar de Cristo
 Sitio web de la Revista Mensaje
 Sitio web de la Universidad Alberto Hurtado
  (PDF)

Abogados de Chile
Activistas contra la pobreza
Alumnado del Colegio San Ignacio de Santiago
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Conservadores de Chile
Escritores católicos
Escritores de Chile
Fallecidos en Santiago de Chile
Fallecidos por cáncer de páncreas
Fallecidos por cáncer en Chile
Filántropos de Chile
Fundadores de organizaciones no gubernamentales
Hogar de Cristo
Alberto Hurtado
Nacidos en Viña del Mar
Pedagogos de Chile
Alberto Hurtado
Alberto Hurtado
Profesores de Chile
Alberto Hurtado
Alberto Hurtado
Alberto Hurtado
Alberto Hurtado
Añberto Hurtado
Añberto Hurtado
Sindicalistas de Chile